Srnicek ist der Familienname folgender Personen:

 Nick Srnicek (* 1982), US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Autor von Platform Capitalism (2016)
 Pavel Srníček (1968–2015), tschechischer Fußballspieler